Ниже приведён список аэропортов Нигера, отсортированный в алфавитном порядке. Всего в стране, по состоянию на 2010 год, находится более двух десятков аэропортов, из них только десять имеют взлётно-посадочную полосу с покрытием. Международных аэропорта всего два: имени Амани Диори в Ниамее и имени Мано Дайяка в Агадесе.

Список

Расположение 
Условные обозначения:
  Международный аэропорт.
  Внутренний аэропорт.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

 
Нигер
Списки:Нигер